Абдулинский городской округ — муниципальное образование в Оренбургской области России.

Административный центр — город Абдулино.

В рамках административно-территориального устройства расположен в границах двух административно-территориальных единиц: город Абдулино и Абдулинский район.

История 
С 1 января 2006 до 1 января 2016 года в Абдулинском муниципальном районе выделялось 15 муниципальных образований, в  том числе 1 городское поселение (город Абдулино) и 14 сельских поселений (соответствовали сельсоветам).

1 января 2016 года в соответствии с Законом Оренбургской области от 26 июня 2015 года № 3240/876-V-ОЗ муниципальное образование Абдулинский район и все входившие в него городское и сельские поселения преобразованы путём объединения в муниципальное образование Абдулинский городской округ .

Население 
Муниципальный район и городской округ

 Урбанизация
В городских условиях (город Абдулино) проживают  % населения городского округа.

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 49 населённых пунктов, в том числе 1 город и 48 сельских населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Главы городского округа
 Насейкин Владимир Васильевич
 врио Архирейский Александр Владимирович
 Павлов Денис Петрович

Примечания